De Havenkerk (Den Haag)
 Havenkerk (Alblasserdam)
 Havenkerk (Sassenheim)
 Sint-Jan-de-Doperkerk (Schiedam), beter bekend als Havenkerk